Engelsberg (německy „andělská hora“) může být:

 Engelsberg (Bavorsko) – obec v německé spolkové zemi Bavorsko
 Engelsberk – též Sehradice, zřícenina hradu v Horní Lhotě v okrese Zlín
 Železárna Engelsberg – historická výrobna švédské oceli, kulturní památka UNESCO

německý název některých českých sídel
 Andělská Hora (okres Bruntál) – město ležící v okrese Bruntál
 Andělská Hora (okres Karlovy Vary) – obec ležící v okrese Karlovy Vary
 Andělská Hora (Chrastava) – část města Chrastava